Че́лси Нобл (), настоящее имя — Нэ́нси Мю́ллер (; 4 декабря 1964, , Нью-Йорк, США) — американская актриса.

Биография 
Нэнси Мюллер (настоящее имя Челси Нобл) родилась 4 декабря 1964 года в  (штат Нью-Йорк, США) в семье Фреда и Айрин Мюллер, став одной из двух детей в семье, у неё есть брат Дэвид Мюллер.

Окончила «Maryvale High School» и «State University of New York at Geneseo».

Карьера 
Под псевдонимом Челси Нобл она снялась в 19-ти фильмах и телесериалах в период своей 17-летней кинокарьеры, длившейся в 1988—2005 года.

Личная жизнь 
С 20 июля 1991 года Челси замужем за актёром  (род.1970), с которым встречалась с сентября 1987 года и помолвилась на Рождество 1988-го года. У супругов есть шестеро детей, четверо старших — приёмные и двое младших — биологические: Джек Кэмерон (род.04.03.1996), Изабелла Кэмерон (род.11.04.1997), Анна Кэмерон (род.19.10.1998), Люк Кэмерон (род.12.05.2000), Оливия Роуз Кэмерон (род.18.07.2001) и Джеймс Томас Кэмерон (род.13.04.2003).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Артисты, известные под псевдонимами
Выпускники Университета штата Нью-Йорк в Генезео